Villamagnesi – abitanti di Villamagna (Volterra)
Villamagnesi – abitanti di Villamagna